Der Samut Songkhram Football Club () ist ein thailändischer Fußballverein aus Samut Songkhram, der in der Thai League 3 (Western Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse, spielt.

Geschichte 
Gegründet wurde der Verein 2004 und stieg als Zweiter der Gruppe B im Jahr 2007 aus der 2. Liga in die Thailand Premier League auf. Als Aufsteiger und Neuling in der TPL konnte der Verein die Saison 2008 auf einem überraschenden 7. Platz beenden. 2009 belegte Samut Songkhram den 10. Platz und entging relativ knapp dem Abstieg. Auch in seiner dritten Saison im Oberhaus wird der Klub vermutlich nur um den Klassenerhalt spielen. Kurz vor Beginn der Saison 2010 konnte mit der Firma SCG ein neuer Hauptsponsor präsentiert werden. Der Vertrag läuft zunächst über ein Jahr und bringt dem Verein 10 Millionen Baht ein. Im Gegenzug nennt sich der Verein offiziell SCG Samut Songkhram Football Club. Im Vergleich zu anderen Vereinen in der Liga bleiben die finanziellen Mittel dennoch beschränkt. Bis 2014 spielte der Verein in der Thai Premier League. Nach einem 20. Platz in der Saison 2014 stieg man in die Thai Premier League Division 1 ab. Von 2015 bis 2017 spielte der Verein in der 2. Liga. Nachdem man unvollständige Unterlagen zur Lizenzierung vorgelegt hatte, wurde der Verein mit Zwangsabstieg in die 4. Liga, der Thai League 4, Region West, bestraft. Hier belegte der Verein einen vierten Platz.

Erfolge 
 Thai League 3 – West: 2022/23 (2. Platz)

Stadion 

Der Verein trägt seine Heimspiele im Samut Songkhram Stadium (Thai: สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสงคราม หรือ สนาม อบจ.สมุทรสงคราม) aus. Das Mehrzweckstadion hat ein Fassungsvermögen von 6000 Zuschauern. Eigentümer des Stadions ist die Samut Songkhram Province.

Spielstätten seit 2007

Vereinserfolge 
 Thailand Division 1 League
 2007 – 2. Platz

Saisonplatzierung

Spieler

Aktueller Kader 
Stand: 28. Januar 2023

Ehemalige Spieler

Torschützen seit 2009

Trainerchronik

Logohistorie

Einzelnachweise / Erläuterungen

Weblinks 
 
 
 
 Samut Songkhram FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Samut Songkhram FC in der Datenbank von thaileague.co.th

Samut Songkhram, FC
Sport (Samut Songkhram)